«Инспекция пана Анатоля» () — польский художественный фильм, криминальная комедия 1959 года. Продолжение приключений героя фильмов Шляпа пана Анатоля и Пан Анатоль ищет миллион.

Сюжет 
Анатоль Ковальский работает в страховой фирме. Он приехал в город, где ведутся приготовления к конкурсу красоты. Анатоль официально в отпуске, но на самом деле он расследует аферу, связанную с исчезновением большого количества дамских купальных костюмов. К сожалению, в поезде Анатоль обменялся чемоданом с другим пассажиром, иностранцем. Из-за этой случайности он имеет неожиданный успех — все думают, что он приехал искать талантливых девушек в заграничный фильм.

В ролях 
 Тадеуш Фиевский — Анатоль Ковальский
 Хелена Маковская — Манюшка, жена Анатоля
 Станислав Яворский — майор милиции
 Бронислав Павлик — поручник Станислав Заремба, прикидывающийся лакея
 Зыгмунт Хмелевский — Ян Вольский, директор страховой компании
 Богумил Кобеля — президент клуба «40 и 4 буквы»
 Хенрик Клюба — вице-президент клуба «40 и 4 буквы»
 Кристина Сенкевич — девушка в клубе
 Барбара Поломская — Бася Квятковская
 Стефания Гурская — Филомена
 Александер Дзвонковский — Фелюс Пивко
 Мечислав Павликовский — Аполло Годоць
 Людвик Бенуа — маг Барнаба Старский
 Стефан Бартик — кондуктор
 Лена Вильчиньская — женщина на перроне
 Кристина Фельдман — член жюри конкурса красоты
 Юзеф Лодыньский — член жюри конкурса красоты
 Магда Целювна — Зося
 Мирослава Ломбардо — девушка в Парижеве
 Кристина Колодзейчик — девушка в Парижеве
 Данута Старчевская — девушка в Парижеве
 Кристина Церняк-Моргенштерн — девушка в Парижеве
 Анна Чапникувна — девушка в Парижеве
 Станислав Барея — фотограф в Парижеве
 Анджей Красицкий — продавец в комиссионном магазине
 Стефан Витас — тенор
 Казимеж Деюнович — американец
 Игор Пшегродский — парикмахер
 Мариуш Горчиньский — стиляга
 Бронислав Дарский — сержант
 Леонард Петрашак и др.

См. также 
 Шляпа пана Анатоля
 Пан Анатоль ищет миллион

Литература 
 Film polski a–z / Jerzy Marchewka. — Toruń: Wydawnictwo Teresa i Jerzy Marchewka, 2005. — 180 с. ISBN 83-917860-8-0.

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Криминальные фильмы Польши
Кинокомедии 1959 года
Фильмы Польши 1959 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Яна Рыбковского